21-й специальный батальон (), известный также как Чёрная стрела () и Отряд Пярми () — специальное формирование вооружённых сил Финляндии, участвовавшее в войне против СССР в 1941—1944 годах.

История 
Батальон был образован 28 августа 1941 года как часть резерва финских сухопутных частей в преддверии кампании в Советском Союзе. Подчинялся 26-му пехотному полку. В его составе было 550 человек, большинство из которых были советскими военнопленными и перебежчиками или же финскими уголовниками из тюрем Сукева и Пельсо. Среди солдат батальона были 25 бывших командиров РККА. Первым командиром батальона стал майор Никке Пярми.

Батальон начал боевые действия осенью 1941 года, напав на деревню Чёбино. 3 ноября батальон занял деревню и получил личную благодарность от маршала Маннергейма. Вместе с тем из батальона началось массовое дезертирство: так, в городе Рийхимяки, откуда батальон отправлялся на фронт, остались семеро финских солдат во главе с коммунистом Юрьё Лейно. Ещё 80 солдат сбежали в первую же неделю из батальона. Те, кто сдались в плен, были отправлены специально на допрос к Тойво Антикайнену, деятелю компартии Финляндии и депутату Верховного Совета СССР, который отбирал из них наиболее пригодных для службы в ВДВ.

Раздосадованный Пярми изгнал из батальона всех бывших перебежчиков (около 200 человек) и оставил только уголовников, которым доверял куда больше. Обновлённый состав батальона беспрекословно выполнял все указания и заслужил прозвища «Чёрная стрела» () и «Дьяволы Пярми» ().

Батальон участвовал в боях за деревни Карельской ССР, а также выполнял охранные функции. Вскоре Пярми оставил батальон, а место командира занял капитан Арво Картано. Батальон был расквартирован в Олонце и вынужден был охранять участок протяжённостью 20 километров. Однако Картано в июне 1943 года был уволен с должности командира батальона за отвратительное обращение как с пленными, так и с собственными подчинёнными. Спустя год, когда советско-финская война окончилась, батальон был расформирован.

Примечания

Ссылки 
 Книга Роберта Бранберга «Nikke Pärmi — Musta nuoli» (Никке Пярми — Чёрная стрела)

Вооружённые силы Финляндии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Батальоны Финляндии